Himmighofen steht für:
 Himmighofen, eine Ortsgemeinde im Rhein-Lahn-Kreis in Rheinland-Pfalz

Himmighofen ist der Familienname folgender Personen:
 Jenny Himmighofen (1860–nach 1902), deutsche Theaterschauspielerin
 Marina Himmighofen (* 1984), deutsche Fußballspielerin

Siehe auch:
 Himmighoffen